Паррадо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паррадо, Мария (род. 2001) — молодая испанская певица.
 Паррадо, Нандо (род. 1949) — один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Уругвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года в Андах.
 Паррадо-и-Гарсиа, Агустин (1872—1946) — испанский кардинал.